«Сніги Кіліманджаро» () — оповідання Ернеста Хемінгуея 1936 року.
 «Сніги Кіламанджаро» — американський фільм 1952 року за оповідання Е. Хемінгуея, реж. Генрі Кінг.
 «Сніги Кіламанджаро» () — французький фільм 2011 року, реж. Робер Гедігян.